St. Ursula’s Church steht für:
 St. Ursula’s Church (Bern)
 St. Ursula’s Church (The Valley)